Итеми́р () — род динозавров из семейства дромеозаврид, живших во времена  раннемеловой эпохи ( назад) на территории современного Узбекистана.

Открытие 
Итемира описал Сергей Курзанов в 1976 году по единственной маленькой повреждённой черепной коробке, обнаруженной в 1958 году в районе села Итемир, на откосе Джаракудук, в слоях биссектинской свиты — голотипу PIN 327/699. Название рода дано в честь села Итемир. Видовое название medullaris дано по латинскому названию medulla oblongata, продолговатому мозгу, чей эндокран частично сохранился внутри черепной коробки.

Систематика 
Курзанов отметил анатомическое сходство с тираннозавридами и дромеозавридами и назначил род Itemirus в собственное семейство Itemiridae. В 2004 году Томас Гольц предположил, что итемир являлся представителем надсемейства Tyrannosauroidea. Николас Лонгрич и Филипп Карри в 2009 году включали итемира в кладистический анализ внутренних отношений дромеозаврид и нашли, что он должен быть отнесён к подсемейству велоцирапторин. В 2014 году, во время анализа дополнительного материала, было установлено, что Itemirus может быть помещён в филогенезе в семейство дромеозаврид.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1976 году
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана